Halász Pál (1880–1949) gépészmérnök
 Halász Pál  (1914–1963) jogász, jogtudós